Itambé ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Itambé (Bahia), Bundesstaat Bahia 
 Itambé (Paraná), Bundesstaat Paraná 
 Itambé (Pernambuco), Bundesstaat Pernambuco 
 Itambé do Mato Dentro, Bundesstaat Minas Gerais